Cantabile bezeichnet

 eine Spielanweisung in der Musik; siehe Cantabile
 einen Chor aus Regensburg; siehe Vokalensemble Cantabile Regensburg
 eine Manga-Serie von Tomoko Ninomiya; siehe Nodame Cantabile